Diospyros feminina är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Buch.-ham. och A. Dc. Diospyros feminina ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
feminina